Manea ist der Familienname folgender Personen:
 Alin Manea (* 1997), rumänischer Fußballspieler
 Ciprian Mircea Manea (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Cristian Manea (* 1997), rumänischer Fußballspieler

 Elham Manea (* 1966), jemenitisch-schweizerische Politologin und Autorin
 Nicolae Manea (1954–2014), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Norman Manea (* 1936), rumänischer Schriftsteller
 Oana Manea (* 1985), rumänische Handballspielerin
 Rareș Manea (* 1986), rumänischer Skibergsteiger
 Silviu Manea (* 1983), rumänischer Skibergsteiger